Владисла́в Алексе́евич Хада́рин (род. , , Россия) — российский сноубордист, выступающий в биг-эйре и слоупстайле. Мастер спорта России.

 Победитель этапа Кубка мира в биг-эйре;
 Серебряный призёр зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 в слоупстайле.

С 2012 года живёт и тренируется в Италии.

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на сайте ФГССР

Сноубордисты России
Мастера спорта России
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года